Браян Кокс може означати:
 Браян Деніс Кокс (народився в 1946) — шотландський актор.
 Браян Едвард Кокс (народився в 1968) — англійський фізик-експериментатор, популяризатор науки і колишній професійний музикант.
  — письменник і режисер незалежних фільмів.
  (народився в 1961) — англійський футболіст.

Див. також 
  (народився в 1968) — колишній півзахисник НФЛ.
 Браян-Майкл Кокс (народився в 1977) — композитор, музичний продюсер.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок